El término aka puede referirse a:

 aka, pueblo pigmeo africano.
 Aka, isla en el océano Pacífico que es parte del grupo de islas Kerama de la prefectura de Okinawa, en el sur de Japón.
 Aka, colinas en Arunachal Pradesh, uno de los 28 estados de la India (en el extremo noreste del país).
 a. k. a., siglas de la frase en inglés also known as (‘también conocido como’), que se emplea para indicar el alias por el que se conoce a una determinada persona, obra de arte, evento, etc.
 Aka, género de insectos de la tribu Cixiini.
 a.k.a. Cartoon (1994-), una empresa de animación cinematográfica en Canadá, creada por Danny Antonucci (1957-).
 Aka (1999), última demotape del grupo japonés Mucc.
 AKA (authentication and key agreement: ‘acuerdo de clave y autenticación’), mecanismo de retrorrespuesta en redes UMTS.
 A.K.A., álbum de Jennifer Lopez

Acrónimos
Siglas